Никола Вукчевич (; 13 декабря 1991, Титоград, Югославия) — черногорский футболист, опорный полузащитник клуба «Леванте» и сборной Черногории.

Клубная карьера 

Вукчевич начал карьеру в клубе «Будучност» из своего родного города. 16 апреля 2010 года в матче против «Петроваца» он дебютировал в чемпионат Черногории. 24 марта 2012 года в поединке против «Петроваца» Никола забил свой первый гол за «Будучност». В том же году он стал чемпионом Черногории. Через год Вукчевич помог команде выиграть Кубок страны.

В начале 2014 года Никола перешёл в португальскую «Брагу». 10 января в матче против «Витории Гимарайнш» он дебютировал в Сангриш лиге. 30 августа 2015 года в поединке против «Боавишты» Вукчевич сделал дубль, забив свои первые голы за «Брагу».

Летом 2018 года Вукчевич перешёл в испанский «Леванте». В матче против «Севильи» он дебютировал в Ла Лиге.

Международная карьера 
5 марта 2014 года в товарищеском матче против сборной Ганы Вукчевич дебютировал за сборную Черногории. 8 октября 2016 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Казахстана он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Черногории

Достижения 
Командные

 «Брага»
 Финалист Кубка португальской лиги — 2016/17

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Черногории по футболу
Игроки ФК «Будучност» Подгорица
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Брага» B
Игроки ФК «Леванте»